Agence de notation peut désigner :
 agence de notation financière, une agence chargée d'evaluer la capacité d'une organisation à rembourser sa dette auprès de ses créanciers et plus généralement d'évaluer la solvabilité de l'organisation ;
 agence de notation sociale et environnementale (ou extra-financière), une agence chargée d'évaluer les entreprises sur un plan écologique.